On a Day Like Today (single) - single van de Canadese muzikant Bryan Adams
 On a Day Like Today (album) - album van de Canadese muzikant Bryan Adams